Die Mittelmeerspiele 2009 (offiziell: XVI Mittelmeerspiele, ) wurden im italienischen Pescara vom 25. Juni bis zum 5. Juli 2009 abgehalten. Athleten aus 23 Nationen kämpften in insgesamt 28 Sportarten um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Hauptstadion bei diesen Wettkämpfen war das Stadio Adriatico.

Teilnehmende Länder

Zeitplan und Sportarten 

Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Weblinks 

 Offizielle Website der Mittelmeerspiele 2009
 Ergebnisliste (pdf, abgerufen am 11. Juli 2020)

Einzelnachweise 

 
2009
Multisportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Pescara